Арази:

 Арази (1878—1964) — литературный псевдоним Мовсеса Меликовича Арутюняна, армянского писателя.
 Арази, Хишам (род. 1973) — марокканский профессиональный теннисист.
 Арази, Ярдена (род. 1951) — израильская певица.